Бульва́р Ле́си Украи́нки — название бульваров в разных населённых пунктах Украины.
 Бульвар Леси Украинки — бульвар в Печерском районе города Киева.
 Бульвар Леси Украинки — бульвар в городе Ковель.
 Бульвар Леси Украинки — бульвар в городе Коломыя.
 Бульвар Леси Украинки — бульвар в городе Долинская.